Slovo comeback může mít více významů a použití: 

 Comeback (návrat) – většinou se tento výraz používá pro návrat na výsluní
 Comeback (seriál) – seriál televize Nova z roku 2008
 Comeback (film, 1987) – britský TV film z roku 1987
 Comeback (film, 2005) – český film z roku 2005, režie Václav Křístek
 Comeback (film, 2007) – německý dokumentární film z roku 2007
 Comeback (film, 2008) – dánský film z roku 2008